Darwish ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Mahmoud Osman Darwish (* 1959), ägyptischer Politiker
 Karim Darwish (* 1981), ägyptischer Squashspieler
 Mazen Darwish (* 1974), syrischer Rechtsanwalt und Menschenrechtler
 Mohamed Darwish (* 1997), palästinensischer Fußballspieler
 Mohamed Abbas Darwish (* 1986), Leichtathlet aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Nonie Darwish (* 1949), ägyptisch-US-amerikanische Islamkritikerin, Gründerin von Arabs for Israel und Direktorin von Former Muslims United
 Ramadan Darwish (* 1988), ägyptischer Judoka
 Sayed Darwish (1892–1923), ägyptischer Sänger und Komponist

Siehe auch:

 Darwisch
 Derwisch